La maison d’Amboise est une des plus anciennes familles de la noblesse française dont la filiation suivie remonte au début du . Elle tire son nom de la ville d'Amboise en Touraine, dont elle a possédé la seigneurie.

Elle forma les branches de Thouars (éteinte en 1469 dans la maison de La Trémoille) et de Chaumont (éteinte en 1524), qui donna les rameaux de Bussy, (éteint le ) et d’Aubijoux (éteint en 1656).

La branche d'Aubijoux s'éteignit en 1656 avec François-Jacques d'Amboise, mort dernier de son nom et de sa maison.

Origine 

La maison d’Amboise que l’on trouve dès le  a pour origine Lisois, gentilhomme du Maine, qui fut nommé capitaine du château d’Amboise par Foulques III Nerra, comte d'Anjou.

Geoffroy II Martel comte d'Anjou pour récompenser Lisois lui donna des terres à Amboise. Lisois devint seigneur d’Amboise. Il mourut vers 1061. Son petit-fils Hugues  d'Amboise devint en 1107 seul seigneur d’Amboise.

Sa descendance forma les branches de Thouars et de Chaumont.

Branche de Thouars (aînée)
 
Cette branche  a pour auteur Pierre II d'Amboise, qui succéda à la vicomté de Thouars en 1397 après la mort de Perronelle de Thouars, sa tante maternelle. Il avait pour mère Isabeau de Thouars, comtesse de Dreux, fille de Louis vicomte de Thouars et de Jeanne comtesse de Dreux. Cette branche aînée s'éteignit le  par la mort de Louis d'Amboise, sans descendance mâle.

Personnalités:
 Louis d'Amboise, vicomte de Thouars, prince de Talmont,  comte de Guînes, de Benon,  etc. Il épousa Marie de Rieux, fille de Jean III de Rieux (fils du maréchal de France Jean II de Rieux) et de Béatrice de (Rohan-)Montauban. Il enleva le favori du roi Georges de La Trémoille. Le roi Charles VII le fit prisonnier et saisit  ses terres qui lui furent rendues quelques années après, à l’exception de la seigneurie d’Amboise qui fut confisquée. Il servit le roi au siège de Pontoise et au recouvrement de la Guyenne. Il fit don au roi de la vicomté de Thouars en 1461 et mourut en 1469.
Il eut trois filles :
- Françoise d'Amboise, duchesse de Bretagne par son mariage avec Pierre II de Bretagne ;
- Péronnelle d’Amboise, mariée à Guillaume d'Harcourt comte de Tancarville, sans postérité ;
- Marguerite d’Amboise, femme de Louis Ier de La Trémoille. Elle apporta la vicomté de Thouars dans la maison de La Trémoille.

Branche de Chaumont (cadette)

Cette branche a pour auteur Hugues  d’Amboise, seigneur de Chaumont, marié en 1304 à Jeanne de Saint-Vérain. Il passa une transaction en 1307 avec ses frères et fit hommage en 1315 de la terre de Saint-Vérain. Il mourut avec son fils Jean né en 1325, à la Bataille de Crécy, en 1346.

Elle s'éteignit en 1524 dans la Maison de Clermont-Gallerande (dans la Sarthe, aux confins de l'Anjou et du Maine), formant les Clermont d'Amboise.

Personnalités:
 Hugues II d’Amboise, seigneur de Chaumont-sur-Loire et de Saint-Verain, chevalier et chambellan du roi, mort à la  bataille d'Azincourt en 1415.
 Pierre d'Amboise, seigneur de Chaumont, chevalier, conseiller et chambellan des rois Charles VII et Louis XI, ambassadeur à Rome avec le cardinal d’Arras en 1462. Sur ordre du roi Louis XI, la place de Chaumont sur Loire qui appartenait à Pierre d’Amboise fut brûlée et rasée en 1465. Il meurt en son château de Meillant en 1473.
 Jean III d'Amboise, évêque et duc de Langres,  pair de France.
 Emery d'Amboise, grand prieur de France, élu grand maître de Rhodes le  où il meurt en 1512.
 Louis  d'Amboise, évêque d’Albi, lieutenant-général pour le roi en Bourgogne en 1480 et en Languedoc et Roussillon. Mort en 1505.
 Pierre III d'Amboise, évêque de Poitiers, abbé de Saint-Jouin et de Liré, mort à Blois en 1505.
 Jacques d'Amboise, abbé de Jumièges, de Cluny et de Saint-Alyre de Clermont, évêque de Clermont-Ferrand,  mort en 1516.
 Georges d'Amboise (1460-1510), évêque de Montauban en 1484, archevêque de Narbonne et de Rouen en 1493, cardinal en 1498, légat en France. 
 Charles  d'Amboise, seigneur de Chaumont, de Sagonne, de Meillant, de Charenton, etc.,  gouverneur de l'Île-de-France, de Champagne, et de Bourgogne, conseiller, chambellan et chevalier  de l'ordre de Saint-Michel, Il meurt en 1480.
 Louis d’Amboise, évêque d’Autun puis d’Albi. Cardinal en 1506. Il meurt en 1517.
 Guy d’Amboise, seigneur de Ravel, capitaine de la première compagnie des cent gentilshommes de la maison du roi, bailli de Montferrand, conseiller et chambellan du roi. Il meurt en 1508.
 Charles II d'Amboise, seigneur de Chaumont, Sagonne, Meillan, Charenton, etc. Chevalier de l’Ordre du Roi, successivement grand maître, maréchal et amiral de France en 1502 et 1504. Gouverneur de la ville de Paris, du duché de Milan, de la seigneurie de Gennes/Gênes et de la province de Normandie. II fut fait lieutenant-général en Lombardie. II commanda l’avant-garde de l’armée du roi à la bataille d’Aignadel en 1509, prit plusieurs places sur les Vénitiens la même année et la suivante, et mourut de maladie à Corregio en Lombardie en 1511, âgé de trente-huit ans. Son corps fut porté à Amboise et enterré dans la chapelle de Saint-Jean de l’église des cordeliers. Il eut un fils naturel Michel d'Amboise, (né à Naples vers 1505/1506 qui fut amené en France tout enfant, devint poète, fit de la prison et finit par mourir dans la misère sans laisser de postérité.

Rameau de Bussy (des Clermont (-Gallerande) d'Amboise)
Personnalités:
 Jean IV d'Amboise, seigneur de Bussy des Bordes en Touraine et de Reynel en Bassigny, chevalier, conseiller et chambellan du roi Louis XI, bailli de Chaumont et lieutenant général en Normandie.
 Jacques d’Amboise, seigneur de Bussy, de Reynel, etc. Capitaine de vingt-cinq lances des ordonnances du Roi en 1510. Il meurt à la bataille de Marignan en 1515.
 Jean VIII d'Amboise, évêque & duc de Langres, pair de France.
 Georges II d'Amboise, cardinal & archevêque de Rouen, seigneur de Bussy & de Saxefontaine. Il meurt en 1550, ayant substitué ses biens, son nom et ses armes à Jacques de Clermont-Gallerande, son neveu. 
 Geoffroy d'Amboise, abbé de Cluny, mort en 1518.
 Charles d’Amboise, colonel-général de l’infanterie.

Rameau d’Aubijoux

Personnalités:
 Hugues d’Amboise, seigneur d’Aubijoux à Marcenat, chevalier de l’ordre du Roi, capitaine de la première compagnie des cent gentilshommes de sa maison, sénéchal de Roussillon &de Cerdagne, lieutenant-général en Toscane en 1496, capitaine d’Aigues-Mortes et sénéchal de Beaucaire en 1501. Il meurt à la bataille de Marignan en 1515.
 Louis d'Amboise d'Aubijoux, comte d'Aubijoux, baron de Castelnau et Bonnefons/Bonnafous, de Graulhet, de Sauveterre, etc. Né posthume en 1536, élevé enfant d’honneur du Roi. Lieutenant de la compagnie de trente lances du comte de Ventadour, colonel des légionnaires de Languedoc, capitaine de cinquante hommes d’armes, gouverneur des diocèses d’Albi, Castres, Lavaur, comté de Pézenas, sénéchal d’Albi, chevalier des Ordres du Roi. Il meurt en 1614 âgé de 78 ans.
 François d’Amboise, reçu dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem en 1582, comte d'Aubijoux après le décès de son frère. Colonel des légionnaires de Languedoc.
 François-Jacques d'Amboise, comte d'Aubijoux, baron de Castelnau, de Bonnefons, de Graulhet, de Sauveterre, de Casaubon, etc. Il fut Chambellan de Gaston duc d’Orléans, lieutenant-général en Languedoc, gouverneur de la ville et citadelle de Montpellier en 1645. Il ne se maria pas et mourut le dernier de son nom et de sa maison dans son château de Graulhet le .

Maison d'Amboise 
La plupart des généalogistes (Louis Moréri, le père Anselme, Charles d'Hozier, La Chenaye-Desbois, Gustave Chaix d'Est-Ange, etc.) indiquent que la maison d'Amboise s'éteignit définitivement en 1656 avec François-Jacques d'Amboise, comte d’Aubijoux qui mourut dernier de son nom et de sa maison le .

Il existe cependant une famille du nom d'Amboise, issue du chirurgien Jean d'Amboise, (né vers 1514 à Douai et mort en 1584 à « au moins soixante-dix ans ») qui est donné par André Borel d'Hauterive et d'autres auteurs du  comme un fils du poète Michel d'Amboise (né à Naples vers 1505/1506, fils naturel du Charles II d'Amboise).

Charles d'Hozier conteste cette filiation et écrit :
On suppose dans un petit livre intitulé "Index funereus Chirurgorum Parisiensium ab anno 1315 ad annum 1714" imprimé à Trévoux chez Estienne Ganeau en 1714 que François, Adrien, et Jacques d’Amboise, fils de Jean étaient sortis de l’illustre maison d’Amboise et c’est sur cette fausse supposition que celui qui reste aujourd’hui le seul de la postérité de François d’Amboise usurpe les armes pleines de cette puissante maison. Lorsque feu M. Bayle commença à travailler son "Dictionnaire Historique", s’il m’avait consulté, il aurait traité plus exactement et plus sûrement qu’il ne l’a fait beaucoup de faits généalogiques qu’il a avancés dans son ouvrage et qu’on n’a pas rectifiés depuis et qui resteront contre la vérité dans toutes les éditions que l’on fera de cet excellent livre.

En 1903 Le généalogiste Gustave Chaix d'Est-Ange écrit à ce sujet: 
On considère généralement comme ayant été fils naturel du maréchal d’Amboise un certain Michel d’Amboise né à Naples qui fut amené en France tout enfant en 1524, devint un poète fort distingué et finit par mourir dans la misère sans laisser de postérité. L’ancienne maison d’Amboise est donc complètement éteinte. La famille d’Amboise aujourd’hui existante descend de Jean d’Amboise né à Douai en Flandre dont on a voulu plus tard faire un fils de Michel d’Amboise Ce personnage fut chirurgien du roi...Charles Jules d’Amboise fut maintenu dans sa noblesse en 1668 par jugement de Voisin de la Noiraye intendant de Tours. Dès cette époque cette famille d’Amboise avait cherché à se greffer sur celle des anciens seigneurs d’Amboise et en avait adopté les armoiries..

Alliances 
Familles de Bourbon, de Bretagne, de Luxembourg, de Rohan, de Beaujeu, de Polignac, de Vendôme, de Clèves, d'Harcourt, Malet de Graville, de Châtillon, de Rieux, de Sarrebruck, de Beauvau, de Lévis, d'Alluyes de Beuil, de Gouffier-Boisy, de Castelnau, de Saint-Belin, de Goyon-Matignon, de Chazeron, du Guesglin, de Chambes, de Chauvigny, de Lavardin, de Buzançais, etc.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
Armorial des familles de France

Bibliographie 
 Père Anselme de Sainte-Marie "Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France..." 1733, volume 7, page 119 à 129 : Généalogie de la maison d’Amboise.
  Gustave Chaix d'Est-Ange, Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du , Volume 1, page 167  : Famille d'Amboise
 Louis Moreri "Le grand Dictionnaire historique..." 1694, page 140 : article d’Amboise
 Pierre Bayle "Dictionnaire historique et critique,  édition 1820, page 492 et 493 : Lettres de chevalerie de juillet 1589 pour François d'Amboise où est mentionné son père mais qui ne mentionnent nullement un lien avec la maison d'Amboise. Contestation par Chérin d'un lien entre la maison d'Amboise et la famille d'Amboise
 A-F-J Borel d'Hauterive, Annuaire de la noblesse de France et des maisons souveraines, 1856, page 173
 Pol-Louis Potier de Courcy, Nobiliaire et armorial de Bretagne, 1890, J. Plihon et L. Hervé, .
 Mémoires de la Société nationale des antiquaires de France, 1852, Troisième série, tome , Généalogie de la maison d'Amboise ()
 Mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest, 1842, p. 226-227.
 Mémoires de la Société archéologique de Touraine, 1866, .
 Touchard-Lafosse, La Loire historique, (1858) t. IV, .
 Christian Thevenot, Histoire des comtes d'Anjou, Éditions Alan Sutton, , (850-1151). 
 
 François Roger de Gaignières, Portefeuille de portraits du cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale-Sup. .
 H. Verlet, L'épitaphier du vieux Paris, S 2244 à 2599, .
 Luc Boisnard, Dictionnaire des anciennes familles de Touraine, 1992 .
 Alban de Moisai, Vie de Michel d'Amboise, Nantes, Ed. Les sentiers du livre, 2013.
 Bartolomé Brice, Tableau de la famille d'Amboise, Archives départementales de la Seine-Maritime, cote G2079
 Louis de la Roque, Catalogue des chevaliers de Malte, appelés successivement Chevaliers de l'Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes, de Malte - 1099-1800, Paris, Alp. Desaide, 1891.

Amboise
Touraine